Жива сила (фізика)
 Жива сила (військовий термін)